El príncipe Enrique, duque de Gloucester (nacido Henry William Frederick Albert; York Cottage, Reino Unido,  31 de marzo de 1900 - Northamptonshire, Reino Unido, 10 de junio de 1974) fue el cuarto de los hijos del rey-emperador Jorge V del Reino Unido y de su consorte, la reina María, y hermano menor de los reyes Eduardo VIII y Jorge VI y miembro de la familia real británica. Entre 1945 y 1947 fue el gobernador general de Australia, convirtiéndose en el 11.° en ostentar este cargo. 

Recibió el título de duque de Gloucester en 1928 y contrajo matrimonio con Alicia Montagu Douglas Scott en 1935. El matrimonio tuvo dos hijos, los príncipes Guillermo y Ricardo de Gloucester.  

De 1936 a 1944 Enrique fue el primer adulto en la línea de sucesión al trono y, por lo tanto, si Jorge VI hubiera muerto o estado incapacitado durante dicho lapso Enrique hubiera sido designado regente hasta que su sobrina Isabel cumpliera los 18 años. 

Sirvió como el undécimo gobernador general de Australia, desde 1945 hasta 1947. 

Tras años de mala salud causada por una serie de infartos cerebrales, el príncipe Enrique murió en 1974, siendo el último hijo sobreviviente de Jorge V, así como el último caballero de la Orden de San Patricio. Sus títulos fueron heredados por su segundo hijo, el príncipe Ricardo, ya que su primogénito murió en un accidente aéreo en 1972.

Biografía 
El príncipe nació el 31 de marzo de 1900 en Sandringham House. Su padre fue Jorge, príncipe de Gales (futuro Jorge V), hijo de Eduardo VII y Alejandra de Dinamarca. Su madre fue María de Teck, hija de Francisco de Teck y María Adelaida de Cambridge. Fue bautizado en la capilla privada del Castillo de Windsor el 17 de mayo y sus padrinos fueron su bisabuela la reina Victoria, su primo el káiser Guillermo II, su tía abuela la princesa Beatriz, su tía abuela la princesa Thyra de Dinamarca, su primo el príncipe Jorge de Grecia, su tía la princesa Maud de Gales, su tío Alejandro de Teck y el mariscal conde Roberts. Fue conocido familiarmente como Harry.

El príncipe se educó en el St. Peter's Court y en el Eton College. Durante la Primera Guerra Mundial compartió alojamiento con Leopoldo de Bélgica.

A diferencia de sus hermanos, que optaron por la Armada, Enrique se unió al Ejército. En 1919 asistió a la Real Academia Militar de Sandhurst y sirvió en el Real Cuerpo de Fusileros del Rey y el 10.º de Húsares Reales. Por méritos propios alcanzó el rango de mayor en 1935, antes de verse obligado a renunciar a su carrera militar debido a la crisis desatada por la abdicación de Eduardo VIII. Durante la Segunda Guerra Mundial volvió al Ejército bajo el mando de lord Gort en Francia. En 1919 asistió a la Real Academia Militar de Sandhurst y sirvió en el Real Cuerpo de Fusileros del Rey y el 10.º de Húsares Reales, antes de retirarse del servicio activo en 1937.

En 1928 su padre lo hizo duque de Gloucester, conde de Úlster y barón Culloden, títulos vinculantes a Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia, respectivamente. Como duque de Gloucester representó a su padre en la coronación de Haile Selassie como emperador de Etiopía.

Matrimonio e hijos 
El 6 de noviembre de 1935 el duque de Gloucester se casó con lady Alice Christabel Montagu-Douglas-Scott, hija de John Montagu Douglas Scott, 7.º duque de Buccleuch. A pesar de que en un principio la boda estaba planeada para ser llevada a cabo en la Abadía de Westminster se realizó en una ceremonia íntima en la capilla privada del Palacio de Buckingham debido a que el duque de Buccleuch murió menos de un mes antes. La pareja tuvo dos hijos:

 El príncipe Guillermo de Gloucester (1941-1972).
 Ricardo, duque de Gloucester (1944-).

Al estallar la Segunda Guerra Mundial se unió a la Fuerza Expedicionaria Británica y en 1940 quedó levemente herido tras un ataque aéreo a su coche. Ese mismo año fue nombrado segundo al mando de la 20.ª Brigada Blindada. Al acabar la guerra fue hecho mariscal de campo (1955) y mariscal de la Real Fuerza Aérea (1958).

Títulos 
 31 de marzo de 1900 - 22 de enero de 1901: Su Alteza Real el príncipe Enrique de York.
 22 de enero de 1901 - 9 de noviembre de 1901: Su Alteza Real el príncipe Enrique de Cornualles y York.
 9 de noviembre de 1901 - 6 de mayo de 1910: Su Alteza Real el príncipe Enrique de Gales.
 6 de mayo de 1910 - 31 de marzo de 1928: Su Alteza Real el príncipe Enrique.
 31 de marzo de 1928 - 10 de junio de 1974: Su Alteza Real el duque de Gloucester.

Ancestros

Referencias 

E
E
Grandes maestres de la Orden del Baño
Grandes priores de la Orden de San Juan
E
Caballeros de la Orden del Cardo
Gobernadores generales de Australia
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Miguel y San Jorge
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Mariscales de campo de Reino Unido
Gloucester, Enrique